Lakeport peut désigner plusieurs villes américaines :
Lakeport (Californie)
Lakeport (New Hampshire)
Lakeport (Texas)

Homonymie de localités aux États-Unis